Piotrowiczowie herbu Belina – polski ród szlachecki
 Piotrowiczowie herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Piotrowiczowie herbu Murdelio odmienny – polski ród szlachecki
 Piotrowiczowie herbu Piotrowicz – polski ród szlachecki
 Piotrowiczowie herbu Syrokomla – polski ród szlachecki